Иден има више значења:
 Иден (Јута), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јута
 Иден (Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Иден (Вајоминг), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Иден (Мериленд), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Иден (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Иден (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Иден (Ајдахо), је град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Иден (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Иден (Мисисипи), је град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Иден (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Иден (Алтмарк), је општина у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт
 Иден (Камбрија), река у Уједињеном Краљевству, у Енглеској